Europees Milieuagentschap (European Environment Agency)
Europese Economische Ruimte (European Economic Area)
Erick van Egeraat associated architects
Environment of evolutionary adaptedness, een term uit de evolutiebiologie
Een en ander, afkorting ook wel e.e.a.